CCDC154 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 674 амінокислот, а молекулярна маса — 76 013.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки